Ruhnu může být:

Ruhnu – estonský ostrov v Baltském moři
Ruhnu (vesnice) – vesnice na tomto ostrově
Ruhnu (obec) – samosprávná jednotka estonského kraje Saaremaa, zahrnující ostrov Ruhnu a několik přilehlých ostrůvků